Екатеринославка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Екатеринославка — село в Успенском районе Павлодарской области, упразднено в 2017 г.

Россия 
 Екатеринославка — исчезнувшее село в Кулундинском районе Алтайского края.
 Екатеринославка — село в Октябрьском районе Амурской области.
 Екатеринославка — деревня в Чишминском районе Башкортостана.
 Екатеринославка — село в Шербакульском районе Омской области.
 Екатеринославка — село в Домбаровском районе Оренбургской области.
 Екатеринославка — село в Тюльганском районе Оренбургской области.
 Екатеринославка — село в составе района Имени Лазо Хабаровского края.